Cutler (Califòrnia)
 Cutler (Illinois)
 Cutler (Maine)
 Cutler Bay, població dels Estats Units a l'estat de Florida.